

Geografia

Niemcy 
 Ilmenau – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Ilmenau – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg
 Ilmenau – rzeka
 Ilmenau – stacja kolejowa w Ilmenau

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Jordanów
 Limanowa

Inne 
 Ilmenau - wiersz

Zobacz też 
 Technische Universität Ilmenau